Indiaas curlingteam (mannen)
Indiaas curlingteam (vrouwen)
Indiaas curlingteam (gemengd)